Coda kan syfta på:

 Coda (musikalbum) – ett musikalbum av Led Zeppelin
 Coda (programvara) – programvara för webbutveckling
 Coda (filsystem) – ett distribuerat filsystem utvecklat som ett forskningsprojekt vid Carnegie Mellon University